Эвертон Жозе Алмейда Сантос (; 23 марта 1989, , Бразилия) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Вюрцбургер Киккерс».

Биография 
Эвертон Алмейда родился 23 марта 1989 года в бразильском городе Пенеду.

Свою профессиональную карьеру Эвертон Алмейда начал в 2010 году в клубе «Коринтианс». В том же году защитник был отдан в аренду клубу «АСА», где отыграл 22 матча, забив 1 мяч. В 2011 году Эвертон снова на правах аренды продолжил выступления в клубе «Оэсте», а затем и в клубе «Спорт Ресифи», не сыграв ни в одном из них ни одного матча. Летом 2011-го Эвертон Алмейда подписал с португальским клубом «Брага» договор аренды с правом выкупа по окончании срока аренды. За «Брагу» Алмейда провёл 18 матчей и забил один гол.

4 августа 2012 года клуб «Анжи» сообщил о подписании контракта сроком на 4 года с бразильским защитником. По сообщениям СМИ сумма трансфера составила 5,4 миллиона евро. Свой первый официальный матч за «Анжи» Эвертон Алмейда провёл 26 августа 2012 года в домашнем матче против «Мордовии», получив на 47-й минуте жёлтую карточку. Вскоре получил тяжёлую травму и выбыл на длительный срок.

В сезоне 2014/2015 провёл 5 неполных матчей за 1 часть сезона ФНЛ. 25 января 2015 года Эвертона Алмейды перешёл в лиссабонский «Спортинг» на правах аренды до конца сезона. «Спортинг» заплатил за аренду Эвертона 300 тыс. евро и может выкупить его контракт за 1,5 млн евро.

23 июня 2015 года «Спортинг» выкупил права на Эвертона у «Анжи». Контракт был рассчитан до 2019 года, в соглашении прописана сумма отступных размером в € 45 млн.

В  сезоне 2016/17 на правах аренды выступал за «Кайзерслаутерн».

22 июля 2017 года перешел в «Нюрнберг», который выступает во второй Бундеслиге, получил футболку с №4.

Достижения 
 «Анжи»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2012/13
 Финалист Кубка России: 2012/13

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

 Эвертон Алмейда на FootballTop.Ru
 Эвертон Алмейда. Статистика на Sports.Ru
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «АСА»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Гамбург»